Matcherna i grupp A i världsmästerskapet i futsal 2008 pågick från 30 september till 8 oktober 2008.

Brasilien mot Japan

Kuba mot Salomonöarna

Salomonöarna mot Brasilien

Ryssland mot Kuba

Brasilien mot Ryssland

Japan mot Salomonöarna

Japan mot Kuba

Ryssland mot Salomonöarna

Brasilien mot Kuba

Ryssland mot Japan

Referenser 

Grupp A